Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 1952.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als cinc primers llocs (8, 6, 4, 3, 2) i es donava un punt per la volta més ràpida.

Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els cinc millors resultats dels vuit possibles.

Els punts obtinguts per pilots que compartien el cotxe eren repartits en parts iguals entre els pilots, sense importar el nombre de voltes en les que haguessin participat.

Resultats

Posició final al Campionat de pilots de 1952

Notes 
S'assenyalen els punts que van contar pel campionat i entre parèntesis els punts obtinguts en total.

Referències 

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1952